800-й отдельный  разведывательный артиллерийский дивизион Резерва Главного Командования — воинское формирование Вооружённых Сил СССР, принимавшее участие в Великой Отечественной войне.

Сокращённое наименование — 800-й орадн РГК.

История 

Сформирован на базе радн 264-го пап(Приказ НКО СССР № 0293 от 19 апреля 1942 года "Об изменении штатов артиллерийских частей ")   27 апреля 1942 года в составе 11-й армии Северо-Западного фронта .

В действующей армии с 27.04.1942 по 10.06.1944.

В ходе Великой Отечественной войны вёл артиллерийскую разведку в интересах артиллерии объединений Северо-Западного фронта , Волховского фронта  и 2-го Прибалтийского фронта .
10 июня 1944 года в соответствии с приказом НКО СССР от 16 мая 1944 года №0019, Распоряжения начальника Главного артиллерийского управления Генерального штаба РККА от 22 мая 1944 г. №ОРГ-11/515  800-й орадн обращён на укомплектование 137-й  пабр 1-й ударной армии 2-го Прибалтийского фронта    .

Состав 

до июля 1943 года
Штаб
Хозяйственная часть
батарея звуковой разведки (БЗР)
батарея топогеодезической разведки (БТР)
взвод оптической разведки (ВЗОР)
фотограмметрический взвод (ФГВ)
хозяйственный взвод

с июля 1943 года
Штаб
Хозяйственная часть
1-я батарея звуковой разведки (1-я БЗР)
2-я батарея звуковой разведки (2-я БЗР)
батарея топогеодезической разведки (БТР)
взвод оптической разведки (ВЗОР)
фотограмметрический взвод (ФГВ)
хозяйственный взвод

Подчинение

Командование дивизиона  

Командир дивизиона
 майор, подполковник Куцовский Иосиф Ильич 
 майор Фельдман Моисей Менделевич

Начальник штаба дивизиона
 капитан Фельдман Моисей Менделевич
 капитан Гурвич Хананий Айзикович

Заместитель командира дивизиона по политической части
 ст. политрук, капитан Кудревич Владимир Фёдорович

Помощник начальника штаба дивизиона

Помощник командира дивизиона по снабжению
 капитан Рабинович Давид Самойлович

Командиры подразделений дивизиона  

Командир  БЗР(до июля 1943 года)
 ст. лейтенант Брюханов Леонид Васильевич

Командир 1-й БЗР
 ст. лейтенант Рубашкин Лейб Хаимович

Командир 2-й БЗР
 ст. лейтенант, капитан Брюханов Леонид Васильевич

Командир БТР
 ст. лейтенант Юлов Геннадий Васильевич

Командир ВЗОР
 ст. лейтенант Никельшпарг Моисей Борисович
 ст. лейтенант Хотимский Павел Михайлович 

Командир ФГВ

Примечания

Литература

Ссылки 

http://podvignaroda.ru/?#tab=navHome 

 

Воинские части и формирования, созданные в 1942 году

Разведывательные формирования СССР
Отдельные разведывательные артиллерийские дивизионы СССР во время Великой Отечественной войны